Cremastus inflatipes (Constantineanu), een gewone sluipwesp
 Cremastus inflatipes (Roman), een gewone sluipwesp